Yokohama (stad), de hoofdstad van de Japanse prefectuur Kanagawa 
Yokohama (Aomori), een gemeente in de Japanse prefectuur Aomori
Yokohama (kip), een kippenras
Yokohama Rubber Company, een bandenfabrikant